Malaysian Open 2014 (WTA) (BMW Malaysian Open 2014), torneig de tennis femení del circuit WTA.
 Malaysian Open 2014 (ATP), torneig de tennis masculí del circuit ATP.